Les agaricals (Agaricales) són un ordre de la classe dels basidiomicets que inclouen algunes de les espècies més familiars de bolets.

Els bolets d'aquest ordre són carnosos, putrescibles, de carn homogènia, amb la superfície fèrtil situada sobre làmines protegides per un barret sostingut per una cama central. Les agaricals recullen unes 4.000 espècies, una quarta part dels basidiomicets coneguts.

Els basidiocarps dels agarics són típicament carnosos, amb un peu, un barret i làmines, on s'emmagatzemen les basidiòspores. Aquesta és l'estructura estereotipada del que anomenaríem un bolet, per això la familiaritat dels agaricals.

Els agaricals expulsen les seves basidiòspores de l'àrea del basidium situat a les làmines. Les espores deixen caure les llavors al voltant o se les emporta el vent.

Entre les espècies més populars hi ha:

 comestibles:
 Llenega negra
 Ou de reig
 Carlet
 Fredolic
 Paloma
 Pimpinella morada
 Xampinyó
 Xampinyó silvestre

 no comestibles:
 Farinera borda
Mycena seynii

Filogènia 

Cladograma dels agaricals, mostrant la divisió en sis clades principals, basat en Matheny et al., 2006.